Крик тишины — название фильмов.
 «Крик тишины» — американский фильм Чарльза Хааса, 1964 год.
 «Крик тишины» — советский фильм Арья Дашиева, 1981 год.
 «Крик тишины» — российский фильм Владимира Потапова, 2019 год.